Gleinig ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Gleinig, Dresdner Ratsherr und Bürgermeister (16. Jh.)
 Heinz Gleinig (* 1921), deutscher Radrennfahrer und -trainer
 Peter Gleinig (* 1938), Botschafter der DDR

Siehe auch: Kleinich